EHA steht für:
 Energie-Handels-Gesellschaft, deutsches Unternehmen
 European Hydrogen Association, europäischer Wirtschaftsverband
 Elektro-Hydrostatischer Aktuator, elektrisch versorgter Stellantrieb mit interner Hydraulik
 2-EHA ist eine Abkürzung für 2-Ethylhexansäure

EHA